Las Brisas puede referirse a los siguientes topónimos:

 Las Brisas (Colima), delegación del municipio de Manzanillo, en México.
 Bahía Las Brisas, bahía en Chile.
 Las Brisas (Chile), pueblo de la Región de Valparaíso, en Chile.
 Las Brisas (Nicaragua), en Nicaragua.